Петер Андреас Ганзен (; 8 декабря 1795, Тённер в Шлезвиге — 28 марта 1874, Гота) — немецкий астроном.

Член Саксонской академии наук (1846), иностранный член Лондонского королевского общества (1835), член-корреспондент Берлинской академии наук (1832), Петербургской академии наук (1833), Парижской академии наук (1843).

Биография 
Семейные обстоятельства (отец был золотых дел мастер) не позволяли молодому Ганзену предаться всецело изучению любимой им науки — математики, он должен был заниматься ею урывками; с любовью также посвящал Ганзен своё свободное время изучению языков и изготовлению различных физических приборов. Не имея возможности продолжать свои любимые занятия, Ганзен поступил к часовых дел мастеру в Фленсбурге, откуда в 1818 году переехал в Берлин, где в течение года продолжал изучение часового искусства.

Вернувшись на родину, он открыл мастерскую часов. В 1820 году Ганзен получил возможность отправиться в Копенгаген к Шумахеру для изучения математики и астрономии, и с 1821 года он сделался его постоянным сотрудником по градусному измерению в Голштинии; в 1825 году был приглашен директором обсерватории в Готу на место Энке; здесь Ганзен оставался до своей смерти в 1874 году.

В Готе Ганзен построил в 1857 году новую обсерваторию.

Кроме теории возмущений, Ганзен занимался теорией инструментов (гелиометра, экваториала, пассажного инструмента), геодезией, диоптрикой и теорией вероятностей.

Практическому таланту Ганзена негде было развернуться, хотя и на такой скромной обсерватории, как готская, он ввёл различные усовершенствования в астрономические инструменты. Астрономы Ауверс, Вагнер (бывший вице-директор пулковской обсерватории), Гулд, Повальки, Цех и др. — ученики Ганзена.

Признание 
Выдающиеся работы Ганзена доставили ему славу не только на родине, но и за границей. В 1846 году он был сделан членом Королевского саксонского общества наук, в 1865 году — членом Берлинской академии наук.

В 1935 году в честь Ганзена назван кратер на видимой стороне Луны.

Труды 
Из работ Ганзена особенного внимания заслуживают:
 работы по теории возмущений в движении планет и комет, в частности:
 «Auseinandersetzung einer zweckm ässigen Methode zur Berechnung der absoluten Störungen der kleinen Planeten»
 «Darlegung der theoretischen Berechnung der in den Mondtafeln angewandten Stö rungen»
 результат его исследований движения Луны — «Таблицы Луны, построенные по принципам Ньютоновского всемирного тяготения» (), напечатанные в 1857 году. Астрономы того времени полагали, что теория движения Луны завершена! Но по прошествии примерно декады С. Ньюкомом было установлено, что подобный оптимизм безоснователен: отклонения между вычислениями и наблюдениями лунных координат росли со скоростью, доказывающей, что необходимо дальнейшее уточнение теории. На протяжении некоторого времени теория Ганзена использовалась с поправками, внесенными Ньюкомом (в номере Навигационного Альманаха за 1883 г.), но в конце концов (в начале 20-го века) была заменена теорией движения луны Брауна.
 Таблицы Солнца, изданные Ганзеном совместно с Кристианом Олуфсеном в 1853 году, долго были тоже в употреблении и лишь в самом конце XIX века заменены более точными, вычисленными Леверье.

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Астрономы Германии
Астрономы XIX века
Астрономы по алфавиту
Награждённые медалью Копли
Члены Саксонской академии наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Члены-корреспонденты Берлинской академии наук
Члены-корреспонденты Петербургской академии наук
Члены-корреспонденты Французской академии наук
Члены Академии деи Линчеи
Члены Гёттингенской академии наук
Члены Шведской королевской академии наук
Награждённые золотой медалью Королевского астрономического общества
Похороненные в Готе